Deze lijst van Nederlandse records zwemmen is een overzicht van de huidige, door de KNZB erkende Nederlandse records op de verschillende wedstrijdonderdelen binnen de zwemsport.

Langebaan (50 m)

Mannen 
(bijgewerkt t/m 11 augustus 2022)

Vrouwen 
(bijgewerkt t/m 4 december 2022)

Gemengd 
(bijgewerkt t/m 31 juli 2021)

Kortebaan (25 m)

Mannen 
(bijgewerkt t/m 3 juli 2022)

Vrouwen 
(bijgewerkt t/m 18 december 2022)

Gemengd 
(bijgewerkt t/m 21 oktober 2019)

Externe links 
 Officiële website KNZB

Nederlandse
Record
Zwemmen
Records